Агала́ров — азербайджанская фамилия. Известные носители:
 Агаларов, Аббас Фархад оглы (1911—1967) — советский боксёр.
 Агаларов, Араз Искендер оглы (род. 1955) — российский предприниматель.
 Агаларов, Гамид Русланович (род. 2000) — российский футболист.
 Агаларов, Гасан-бек (1812 — ?) — российский военачальник.
 Агаларов, Идрис Фархад оглы (1917—1975) — советский оперный певец.
 Агаларов, Ильяс-бек (1860—1913) — российский военачальник.
 Агаларов, Камиль Агабекович (род. 1988) — российский футболист.
 Агаларов, Руслан Агабекович (род. 1974) — российский футболист.
 Агаларов, Эмин Арас оглы (Emin, род. 1979) — российский предприниматель, певец, музыкант.